Josef Barbo-Waxenstein ist der Name folgender Personen:

* Josef Anton Barbo-Waxenstein (1863–1930), österreichischer Politiker
 Josef Emanuel Barbo-Waxenstein (1825–1979), österreichischer Politiker